La patinoire de Coronmeuse, située dans le quartier de Coronmeuse de la ville belge de Liège, est une aréna faisant partie du Palais des Sports de Liège. Elle a été inaugurée en 1939 et a fermé ses portes en 2011.

Histoire 
Le patinoire fut inauguré en 1939 à l'occasion de Exposition internationale de la technique de l'eau.

Elle ferme en 2011 et laisse place à la patinoire de Liège.

Clubs résidents 
Cercle des Patineurs Liégeois
Standard de Liège
Liège IHC
Etoile du Sud
Cramignon liégeois
Bulldogs de Liège
Liège Beavers

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
Coronmeuse

Équipement sportif achevé en 1939
Patinoire de hockey en Belgique
Équipement sportif à Liège
Stade portant le nom d'un lieu
Hockey sur glace à Liège